Famille Jan de La Hamelinaye, et, à partir de 1853, famille Poinçon de La Blanchardière-Jan de La Hamelinaye :

 Jacques Félix Jan de La Hamelinaye (1769-1861), général français de la Révolution et de l’Empire.
 Hippolyte Alexis Joseph Poinçon de La Blanchardière Jan de La Hamelinaye (1861-1935), ingénieur forestier français, arrière-petit-fils de Jacques Félix Jan de La Hamelinaye.